Municipio de Vineyard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vineyard (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Vineyard (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.